

Persone
 Agostino Veracini – pittore e restauratore italiano, fratello di Francesco Maria
 Alessandro Veracini – Ex calciatore
 Antonio Veracini – compositore e violinista italiano, zio di Francesco Maria
 Francesco Maria Veracini – compositore e violinista italiano, fratello di Agostino
 Francesco Veracini – compositore e violinista italiano, padre di Agostino e Antonio e nonno di Francesco Maria

Altro
 10875 Veracini – asteroide